Натуральне число 88
 88 рік до нашої ери
 88 рік нашої ери